В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1980, який належав до категорії гран-прі, Іван Лендл здобув титул, у фіналі перемігши Бйорна Борга 6-3, 6-2, 5-7, 0-6, 6-4.

Сіяні гравці 

 Бйорн Борг (фінал)
 Іван Лендл (Чемпіон)
 Едді Діббс (чвертьфінал)
 Гайнц Гюнтхардт (2-ге коло)

 Томаш Шмід (чвертьфінал)
 Берні Міттон (1-ше коло)
 Рольф Герінг (1-ше коло)
 Паскаль Порт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors